Butterfly – album muzyczny
 Butterfly – singel Crazy Town
 Butterfly – singel Mariah Carey

Zobacz też: Tamasu